Puurs — miejscowość i gmina w Belgii w prowincji Antwerpii, ludność - 17 452 (2018). 

Od 1980 roku współpracowało z Dębicą, a formalną umowę partnerską podpisało 11 listopada 1999 roku. W  2020 roku, a dokładniej 13 listopada, współpraca została zawieszona , która , co było powodem przez belgijskie miasto do zawieszenia współpracy, .

Miejscowości w prowincji Antwerpia
Gminy w prowincji Antwerpia